Virgina Luque ist der Name folgender Personen:
  
* Virginia Luque (Gitarristin), spanische Gitarristin
 Virginia Luque (Sängerin) (1927–2014), argentinische Tangosängerin und Schauspielerin